Александър Диков може да се отнася за:

 Сашо Диков Стойков – български журналист
 Александър Маринов Диков (1940 – 2 юни 2007) – български актьор
 Александър Диков (1920 – ?) – български офицер, генерал-майор